Henry Drummond peut désigner:
 Henry Drummond (1730-1795), financier et homme politique britannique. 
 Henry Drummond (1762-1794), était un banquier et homme politique anglais.
 Henry Drummond (1786–1860), banquier et cofondateur de l’Église catholique-apostolique ;
 Henry Drummond (1851–1897), professeur d'université,biologiste, évangéliste, écrivain et conférencier écossais.